Wildenburg (Hellenthal), plaats in de Duitse gemeente Hellenthal
 Wildenburg (kasteel), kasteel in in de Duitse plaats Wildenburg
 Wildenburg (Leusden), buurt in de Nederlandse plaats Leusden
 Wildenburg (Wingene), dorp in de Belgische gemeente Wingene